Schöneweide se odnosi na sljedeća područja: 

 Berlin-Niederschöneweide, četvrt u okrugu Treptow-Köpenick 
 Berlin-Oberschöneweide, četvrt u okrugu Treptow-Köpenick 
 Kolodvor "Berlin Schöneweide", kolodvor za prigradski i regionalni željeznički promet 
 Operativna stanica Berlin-Schöneweide, prigradski željeznički kolodvor u Berlinu 
 Schöneweide (Nuthe-Urstromtal), dio područja Nuthe-Urstromtal u Brandenburgu

Pogledajte također  
 Berlin-Schöneweide